Colțești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Colțești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Colțești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Colțești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea